Maria Păduraru () este o canotoare română de talie mondială, laureată cu argint la Barcelona 1992.

Note

Legături externe
 
  

Nașteri în 1970
Canotori olimpici români
Canotoare române
Medaliați olimpici cu argint români
Sportivi români în viață
Sportive române
Canotori la Jocurile Olimpice de vară din 1992